Världscupen i nordisk kombination 2001/2002 hölls 23 november 2001-16 mars 2002 och vanns av Ronny Ackermann, Tyskland före Felix Gottwald, Österrike och Samppa Lajunen, Finland.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
2001/2002
Nordisk kombination-säsongen 2001/2002